Mowat est un patronyme d'origines écossaise pouvant désigner:

Patronyme
 (1935-1995), pédiatre écossais
Angus McGill Mowat (1892-1977), bibliothécaire canadien
 (1911-1970), historien américain
Claire Mowat (née en 1933), écrivaine et environnementaliste canadienne
Farley Mowat (1921-2014), écrivain et environnementaliste canadien
 (1734-1798), officier de la Royal Navy
Jack Mowat (1908-1995), arbitre de football écossais
James Mowat (1889-1962), homme politique canadien en Colombie-Britannique

Oliver Mowat (1820-1903), homme politique, premier ministre ontarien
Vicki Mowat, femme politique provinciale saskatchewanaise

Voir aussi
Famille Mowat
Syndrome de Mowat-Wilson

Homonymie de patronyme
Patronyme écossais